Gato – classe di sommergibili statunitensi e irlandesi
 Gatò – piatto alle patate
 Gato – videogioco del 1985
 Gato – personaggio del manga Naruto

Persone
 Idalmis Gato – pallavolista cubana
 Juan Álvarez Gato – poeta spagnolo
 Ramón Gato – pallavolista cubano
 Shōji Gatō – fumettista e scrittore giapponese